Grillmaier bzw. Grillmeier ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Der Name ist eine Variante von Meier.

Namensträger 
 Rudolf Ernst Grillmaier (* 1933), deutscher Biophysiker und Professor

 Alois Grillmeier (1910–1998), deutscher römisch-katholischer Theologe und Kardinal

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname